Ла-Пуэбла-де-Касалья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 188 км². Население 11 434 человека (на 2010 год). Расстояние 68 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Oficial del Ayuntamiento
 La Puebla de Cazalla.

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи